Tartak peut désigner :

Art
 Tartak, groupe ukrainien

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Podlachie
 Tartak, village du powiat d'Augustów
 Tartak, village du powiat de Siemiatycze 
 Tartak, village du powiat de Sokółka 
 Tartak, village du powiat de Suwałki

dans la voïvodie de Mazovie
 Tartak, village du powiat de Mińsk
 Tartak, village du powiat d'Ostrołęka

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Tartak, village du powiat de Konin

dans la voïvodie de Lublin
 Tartak, village du powiat de Kraśnik